Killisch ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Killisch (* 1966), Unternehmer
 Klaus Killisch (* 1959), deutscher Maler
 Winfried Killisch (1943–2014), deutscher Geograph
 Arnold Killisch-Horn (1862–1939), deutscher Jurist und Unternehmer
 Hermann Killisch-Horn (1821–1886), deutscher Jurist, Journalist und Unternehmer, Gründer der Berliner Börsen-Zeitung
 Michael Killisch-Horn (1940–2019), österreichischer Politiker (ÖVP)